Вуді () — ім'я та топонім.
 Вуді Аллен — американський кіноактор, режисер і сценарист.
 Вуді Гаррельсон — американський актор, популярність якому принесла роль бармена в серіалі «Cheers».
 Вуді Гатрі — американський співак, музикант, представник напрямів фолк і кантрі, автор пісень.
 Вуді Вудпекер — мультиплікаційний персонаж, ексцентричний антропоморфний дятел.
 Вуді Крік (Woody Creek) — місто на заході США, в штаті Колорадо, адміністративний центр округу Піткін.